Delcroix ist der Familienname folgender Personen:

 André Delcroix (* 1953), belgischer Radrennfahrer
 Éric Delcroix (* 1944), französischer Rechtsanwalt
 Friedrich Delcroix (1864–1918), deutscher Maler
 Hannes Delcroix (* 1999), belgischer Fußballspieler
 Konstantin Delcroix (1894–1982), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Leo Delcroix (1949–2022), belgischer Politiker
 Ludo Delcroix (* 1950), belgischer Radrennfahrer
 Roger Delcroix (1928–2010), belgischer Politiker

Siehe auch:
 Decroix
 Delacroix